Cowley hace referencia a:

 Cowley (Canadá)
 Cowley (Wyoming)
 Elizabeth Jill Cowley

Inglaterra 
 Cowley (Derbyshire)
 Cowley (Devon)
 Cowley (Gloucestershire)
 Cowley (Londres)
 Cowley (Oxfordshire)